UPB es la sigla de:

Universidad Pontificia Bolivariana: Centro educativo de educación superior formal en Colombia.
Universidad Privada Boliviana: Centro educativo de educación superior formal en Bolivia.
Universal Powerline Bus: Bus de red eléctrica universal.